

Geografia

Crimea
 Šarovka – centro abitato della Crimea

Kazakistan
 Šarovka – centro abitato della Regione di Pavlodar

Russia
 Šarovka – centro abitato della Baschiria
 Šarovka – centro abitato dell'Oblast' di Brjansk
 Šarovka – centro abitato dell'Oblast' di Omsk
 Šarovka – centro abitato dell'Oblast' di Samara

Ucraina
 Šarovka – nome russo del centro abitato di Šarivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Bohoduchiv
 Šarovka – nome russo del centro abitato di Šarivka dell'Oblast' di Charkiv nel Distretto di Valky
 Šarovka – nome russo del centro abitato di Šarivka dell'Oblast' di Chmel'nyc'kyj
 Šarovka – nome russo del centro abitato di Šarivka dell'Oblast' di Dnipropetrovs'k
 Šarovka – nome russo del centro abitato di Šarivka dell'Oblast' di Kirovohrad
 Šarovka – nome russo del centro abitato di Šarivka dell'Oblast' di Luhans'k

Idronimi
 Šarovka – fiume russo

Altro
 Evhenija Šarovka – cestista ucraina